Příjmení Brouwer nosí více významných osobností:

 Alexander Brouwer (* 1989) – nizozemský plážový volejbalista
 Leo Brouwer (* 1939) – kubánský skladatel, kytarista a dirigent
 Luitzen Egbertus Jan Brouwer (1881–1966) – nizozemský matematik a filosof
 Troy Brouwer (* 1985) – kanadský hokejový útočník

Externí odkazy